Бурдзи может означать:

 Бурдзи — остров в заливе Арголикосе Эгейского моря.
  — крепость на Скиатосе.